De Grand Prix-wegrace van Valencia 2003 was de zestiende en laatste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2003. De race werd verreden op 2 november 2003 op het Circuit Ricardo Tormo Valencia nabij Cheste, Spanje.

Manuel Poggiali werd gekroond tot 250 cc-kampioen met een derde plaats in de race.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Eindstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2003
Valencia